Лука Зарандия (; 17 февраля 1996, Тбилиси, Грузия) — грузинский футболист, полузащитник польского клуба «Корона».

Карьера 
Футбольную карьеру начал в 2012 году в составе клуба «Локомотив» Тбилиси. В 2017 году перешёл в польский клуб «Арка». В апреле дебютировал против Погонь Щецин (1:5). В июле 2019 года подписал трёхлетний контракт с «Зюльте Варегем».

29 марта 2022 года стал игроком клуба первой лига Польши по футболу «Корона».

Достижения 
Арка
Кубок Польши: 2016/2017
Суперкубок Польши: 2017, 2018

Примечания 

Футболисты Грузии
Игроки сборной Грузии по футболу
Игроки ФК «Локомотив» Тбилиси
Игроки ФК «Арка»
Игроки ФК «Зюлте Варегем»